Bazyli I Macedończyk – cesarz bizantyjski (867–887)
 Bazyli I Skamandrenos – patriarcha Konstantynopola (970–974)